Kirman ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Kirman (* 1939), britisch-französischer Wirtschaftswissenschaftler
 Joseph Kirman (1896–1943), polnisch-jiddischer Dichter und Opfer des Holocaust
 Richard Kirman (1877–1959), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur des Bundesstaates Nevada

Siehe auch:
 Kerman